Dantes steht für:
 Dantes Verlag, deutscher Comicverlag

Dantes ist der Familienname folgender Personen:
 Damir Dantes (* 1972), italienischer Pantomime und Tänzer
 Stephen Dantes (* 1982), lucianischer Schriftsteller

und der Name der Romanfigur
 Edmond Dantès, Hauptfigur des Abenteuerromans Der Graf von Monte Christo